TDL può significare:

Aziende
 Technical Design Labs  – azienda di microcomputer e software
 TDL Group  – società di Tim Hortons
 TDL Electronics  – azienda costruttrice di diffusori acustici a linea di trasmissione
 Chris TDL Organizations –   multinazionale conglomerata

Codici 
 tdl – codice ISO 639-3 della lingua sur

Organizzazioni
 Texas Digital Library  – consorzio

Tecnologia
 Tactical Data Link  – in ambito militare 
 Type Description Language  – linguaggio data type specification, anche estensione file .tdl
 Tally Definition Language

Trasporti
 Tandil Airport (IATA), Argentina
 Tundla Junction railway station, India

Pagine correlate 
 Temporal difference learning (TD) – metodo di predizione
 Top-level domain (TLD) – internet
 Tunneled Direct Link Setup (TDLS)
 Two Dimensional Logarithmic Search (TDLS)
 Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS)